Шакен — название населённых пунктов в Казахстане:

 Шакен — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Шакен — село в Казалинском районе Кызылординской области.